Венец е село в Североизточна България, то е административен център на община Венец, област Шумен. Близо до селото се намира телевизионна станция.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Култура 
 СОУ „Никола Йонков Вапцаров“
 ФК Паламара – футболен клуб, основан през 2004 година, играе в А ОФГ – Шумен

Личности 
 Съдика Ахмедова – българска фолклорна певица
 Борил Косев (р. 1936) – български политик, член на Държавния съвет на НРБ

Източници

Външни препратки 
 Сайт на община Венец.

Села в област Шумен
Населени места в община Венец